Schweiziska superligan 2012/2013 var den 116:e säsongen av högstaligan i fotboll i Schweiz. Basel var regerande mästare och blev det även denna säsongen då man försvarade titeln.

Lag

Arenor och orter

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Externa länkar
Officiell hemsida 
Officiell hemsida 

2012/2013
Fotbollssäsongen 2012/2013
2012 i Schweiz
2013 i Schweiz